Jankowo ist der Name folgender Orte in Polen:
 Jankowo (Kętrzyn), Dorf in der Gemeinde Kętrzyn in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Jankendorf, Kreis Rastenburg, Ostpreußen
 Jankowo (Rychliki), Dorf in der Gemeinde Rychliki in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Jankendorf, Kreis Preußisch Holland, Ostpreußen
 Jankowo (Świątki), Dorf in der Gemeinde Świątki in der Woiwodschaft Ermland-Masuren (Ankendorf)
 Jankowo (Wielbark), Dorf im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938 Jankowen, 1938 bis 1945 Wildenort, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen
 Jankowo (Pobiedziska), Dorf in der Gemeinde Pobiedziska in der Woiwodschaft Großpolen (Mariengrund)
 Jankowo (Wągrowiec), Dorf in der Gemeinde Wągrowiec in der Woiwodschaft Großpolen (Jankowo/Jankeshof)
 Jankowo (Lipno), Dorf in der Gemeinde Lipno in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern (Janken)
 Jankowo (Pakość), Dorf in der Gemeinde Pakość in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Jankowo (Czerwonka), Dorf in der Gemeinde Czerwonka in der Woiwodschaft Masowien
 Jankowo (Drawsko Pomorskie), Dorf in der Gemeinde Drawsko Pomorskie in der Woiwodschaft Westpommern (Janikow)